Gräner oder Graener ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gräner (1876–1945), deutscher Komponist und Musikkritiker
 Paul Graener (1872–1944), deutscher Komponist und NS-Kulturpolitiker